«Регби Кальвизано» — итальянский регбийный клуб, чемпион страны 2005, 2008 и 2012 гг. Команда выступает в высшей лиге страны. Домашние матчи регбисты проводят на стадионе «Чентро Спортиво Сан-Микеле» в Кальвизано.

История 
Клуб создан в 1970 г. группой игроков, среди которых были Тонино Монтанари, Альфредо Гавацци и действующий президент «Кальвизано» — Джанлуиджи Ваккари. В 1992 г. команда получила название Rugby Calvisano Srl. Первый выход на европейскую арену состоялся в сезоне 1999/2000, когда итальянцы сыграли в Европейском кубке вызова. В рамках группового этапа клуб провёл шесть матчей, однако не сумел выиграть ни одного. Дебют в главном состязании Европы датирован сезоном 2001/02. Тот розыгрыш также не принёс команде побед. Впрочем, через год итальянцы смогли выиграть дважды, чего, однако, не хватило для выхода в плей-офф.

В 2005 г. ломбардцы впервые стали чемпионами страны, обыграв в решающем матче «Бенеттон» (25-20). До этого клуб четырежды безуспешно выходил в финал первенства. Год спустя, в матче кубка Хейнекен против «Кардифф Блюз» на поле появился игрок сборной Новой Зеландии Джона Лому, перенёсший пересадку почки в 2004 г. Сезон 2009/10 команда провела в Серии А, выбыв из высшего дивизиона. В сезоне 2011/12 клуб вновь стал участником ведущей лиги. Дебютный сезон в высшем дивизионе принёс команде скудетто.

Текущий состав 
Сезон 2011/12.

Известные игроки

Достижения 
 Чемпионат Италии:
 Чемпион: 2004/05, 2007/08, 2011/12.
 Коппа Италиа:
 Победитель: 2003/04, 2011/12.

Статистика

Европейский кубок вызова

Кубок Хейнекен

Ссылки 
 Официальный сайт

Регбийные клубы Италии